EP2 — четвертий міні-альбом американської групи Pixies, який був випущений 3 січня 2014 року.

Композиції 
 Blue Eyed Hexe — 3:12
 Magdalena — 3:25
 Greens and Blues — 3:47
 Snakes — 3:46

Джерела 
 EP2  last.fm

Альбоми Pixies
Січень 2014